Виктор Биргер или Бюргер или Бергер (, , Николаев — ) — английский шахматист, мастер. Родился на территории Российской Империи. Потом жил в Чехословакии. В середине 1920-х гг. переехал в Великобританию. Был членом Лондонского шахматного клуба. Участвовал в ряде крупных международных соревнований. Победил в международном турнире в Челтенхеме (1928 г.).

Точная дата смерти в источниках не указывается.

Наиболее известен по своей победе над А. А. Алехиным в неудачном для себя Маргетском турнире 1937 г. (в партии оба противника допустили грубые ошибки в цейтноте).

В написании фамилии шахматиста имеются разночтения, вполне вероятно, обусловленные его неоднократными переездами. В советской шахматной литературе фамилия традиционно воспроизводилась как Биргер.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки